Vojislav (serbisch-kyrillisch ) steht für:
 Vojislav (Vorname), männlicher Vorname
 Stefan Vojislav (* Anfang des 11. Jahrhunderts; † um 1055), Groß-Župan von Dioklitien

Siehe auch:
 Vojislava (Begriffsklärung), weibliche Form
 Wojsław, Dorf in Polen